Antigua puede referirse a:

El femenino de antiguo (desambiguación).
Virgen de la Antigua.

Topónimos 

España
 Antigua, municipio de la provincia de Las Palmas, en la isla canaria de Fuerteventura.
 La Antigua, municipio de la provincia de León.
 La Antigua, barrio de Mérida, en la provincia de Cáceres.

América
 Isla Antigua, una de las dos islas que componen Antigua y Barbuda, en las Antillas Menores del Mar Caribe.
 Antigua y Barbuda, estado insular independiente.
 Antigua Guatemala, localidad guatemalteca, en el departamento de Sacatepéquez.
 La Antigua, localidad mexicana, en el Estado de Veracruz.

Ficticio
 Antigua, ciudad de la serie de novelas de fantasía Canción de hielo y fuego.